Bachus – bóg grecki

Sztuka
 Bachus – obraz Caravaggia
 Bachus – rzeźba Michała Anioła
 Bachus – obraz Petera Paula Rubensa
 Bachus – obraz szkoły Leonarda da Vinci
Geografia
 Bachus – wieś w województwie lubelskim
 Bachus – rezerwat przyrody w województwie lubelskim

Inne
 Bachus – imię męskie pochodzenia greckiego

Zobacz też 

 Bachus i Ariadna